Петрук — украинская фамилия. Известные носители:

 Петрук, Андрей Дмитриевич (1930—2017) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1971).
 Петрук, Ирина Анатольевна (род. 1971) — украинская писательница, поэтесса, психолог, автор диссертации по политической психологии парламентаризма.
 Петрук, Николай Николаевич (род. 1950) — украинский военный и политический деятель.